Исповедальные деньги () — подарок, который исповедующийся передавал священнику после исповеди. Также встречаются названия исповедальный пфенниг () и исповедальный грош ().

Исповедальные деньги в католической и протестантских церквях рассматривали как благодарность священнику от кающегося за его труд, часть заработка священнослужителя небогатых церквей.

Примечания

Литература 
 
 

Подарочные монеты
Пфенниг
Грош